Sorre steht für:

 Sorre (Katalonien), Ort in Katalonien, Spanien 

Sorre oder Sorré ist der Familienname folgender Personen:
 Bertrand Sorre (* 1965), französischer Politiker 
 Jürgen Sorré (* 1975), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Donauwörth 
 Max Sorre (Maximilien Joseph Sorre; 1880–1962), französischer Geograph